Чиллум — приспособление для курения конопли. Представляет собой небольшую прямую трубку, изготовленную из глины или других материалов (стекло, дерево и так далее). При курении через чиллум специально обточенный камень, находящийся внутри трубки, не даёт конопле попасть в рот.

Считается, что родиной чиллума является Индия, хотя они также были найдены в Южной Африке. Курение чиллума для садху является частью религиозной практики. В 1960-х годах чиллум начали использовать в Европе и Америке (в основном хиппи).

См. также 
 Боленат

Курительные трубки
Атрибуты Шивы
Курение каннабиса